Camino, que em castelhano e italiano significa "caminho", pode ser:
 Camino, comuna italiana do Piemonte
 Camino (navegador), aplicativo
 Chevrolet El Camino, carro
 El Camino, álbum musical
 Camino Palmero, álbum musical
 El Camino Angosto, localidade no Texas
 Valverde del Camino, município espanhol da Andaluzia
 Camino al Tagliamento, comuna italiana d Friuli-Venezia Giúlia
 Camino del Indio, estrada uruguaia
 Aldeanueva del Camino, município espanhol da Estremadura
 Redecilla del Camino, município espanhol de Castela e Leão
 Celada del Camino, município espanhol de Castela e Leão
 Hornillos del Camino, município espanhol de Castela e Leão
 Boadilla del Camino, município espanhol de Castela e Leão
 El Camino Real (Califórnia), rota histórica
 Espinosa del Camino, município espanhol de Castela e Leão
 Bercianos del Real Camino, município espanhol de Castela e Leão
 Camino a Los Yungas, estrada boliviana

Desambiguações de topônimos